Мнасей () — мужское имя греческого происхождения. Известные носители:
 Мнасей (III—II века до н. э.) — греческий географ.
 Мнасей (IV век до н. э.) — фокидский военачальник.